29-й чемпионат России по мини-футболу (Париматч — Суперлига) прошёл в период с 12 сентября 2020 года по 19 июня 2021 года.
Чемпионат прошёл из двух этапов — регулярный чемпионат и плей-офф. Всего в соревновании выступило 9 команд. В третий раз чемпионом стала екатеринбургская команда «Синара».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Ушли из Суперлиги:
 «Беркут» (Грозный) — В прошлом сезоне снялся из-за экономических проблем в связи пандемией COVID-19 и в дальнейшем был расформирован

Пришли в Суперлигу:
 «Торпедо» (Нижегородская область) — победитель Первенства России по мини-футболу среди клубов Высшей Лиги 2019/2020 (как «Оргхим»).

Таблица регулярного чемпионата 

 «Динамо-Самара» — два технических поражения против «КПРФ» (0:5).
 «Норильский Никель» — два технических поражения против «Динамо-Самара» (0:5).

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф 
Стадия плей-офф проходит до трех побед на каждой стадии с участием команд, занявших 1-8 места на I этапе — два матча дома и два матча «на выезде» (все матчи проводятся до победы одной из команд). При этом команда, занявшая на I этапе Чемпионата более высокое место, первые матчи на II этапе чемпионата играет дома. С применением данного правила также происходит повторный посев команд перед полуфиналами.

Если на II этапе чемпионата по результатам трех игр одна из команд имеет три победы, то четвёртый матч не проводится. В случае если по результатам четырёх игр команды имеют по две победы, то победитель выявляется в результате проведения пятого матча на площадке команды, занявшей на I этапе чемпионата более высокое место.

 1/4 финала
 Первый и второй матчи: 14-15 мая
 Третий и четвёртый матчи: 19-20 мая
 Пятый матч (при необходимости): 24 мая

 1/2 финала
 (команда, с самым высоким положением в регулярном этапе встречается с командой с самым низким положением в турнирной таблице и т. д.)
 Первый и второй матчи: 29-30 мая
 Третий и четвёртый матчи: 3-4 июня
 Пятый матч (при необходимости): 8 июня

 Финал и серия за 3-е место
 Первый и второй матчи: 13-14 июня
 Третий и четвёртый матчи: 18-19 июня
 Пятый матч (при необходимости): 23 июня

Схема проведения плей-офф 

Полуфинал — перепосев.

1/4 финала

Первые матчи

Вторые матчи

1/2 финала

Первые матчи

Вторые матчи

Серия за 3-е место

Финал

Итоги

Статистика 
Бомбардиры

Состояние на 19 июня 2021 года amfr.ru

Награды 
По итогам сезона награждены:
 Бомбардир —  Сергей Абрамов (Синара), 51 гол
 Лучший игрок —  Сергей Абрамов (Синара)
 Лучший вратарь —  Дмитрий Путилов (Синара)
 Лучший защитник —  Сергей Абрамович (Тюмень)
 Лучший нападающий —  Руслан Кудзиев (Норильский никель)
 Лучший молодой игрок —  Павел Карпов (Синара)

Молодёжные команды

Спортмастер-Юниорлига U-18

Юношеская Суперлига U-16

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2020/2021
 Первенство России по мини-футболу 2020/2021

Примечания

Ссылки 
Париматч-Суперлига

Чемпионаты России по мини-футболу
2020 год в мини-футболе
2021 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2020 году
Чемпионаты России в 2021 году